Вестманнаэйягёйнг (; ) — планируемый к постройке автомобильный тоннель под морским дном между Исландией и островом Хеймаэй в архипелаге Вестманнаэйяр. Тоннель длиной 18 км должен будет заменить действующую с 1959 года морскую автомобильную грузопассажирскую паромную переправу Вестманнаэйяр—Ландейяхёбн, значительно улучшив тем самым транспортное сообщение в этом регионе Исландии.

Предпосылки 

Между островами Вестманнаэйяр и Исландией с 1959 существует морская автомобильная грузопассажирская паромная переправа длиной около около 15 километров. Переправа обслуживается паромом Herjólfur, который ходит между портом города Вестманнаэйяр на острове Хеймаей) и портом Ландейяхёбн неподалёку от устья реки Маркарфльоут. Ранее, до постройки Ландейяхёбн Herjólfur ходил в порт Торлауксхёбн, расположенный в 50 км к западу на полуострове Рейкьянес. Паром ходит 8 раз в день летом, и 6 раз в день в зимний сезон и за раз перевозит около 60 легковых автомобилей и до 388 пассажиров.

Когда в порту Ландейяхёбн стоит плохая погода или перекрыты дороги по южному берегу Исландии, то Herjólfur идёт в порт Торлауксхёбн, а периодичность рейсов сокращается до 2 раз в день. Первоначально предполагалось, что такие изменения маршрута будут редки и порт Ландейяхёбн будет закрыт не более чем 18-36 дней в году, а закрытие в зимние месяцы будет максимум 30 дней. Но оказалось, что зачастую порт закрыт более 150 дней в году из-за неблагоприятных погодных условий и заноса песком.

В течение многих лет острова Вестман являются одним из самых популярных туристических направлений в Исландии, ежегодно между Исландией и архипелагом в обе стороны путешествуют несколько сотен тысяч туристов. Из-за большой нагрузки, существующая паромная переправа не всегда в состоянии справиться с большим потоком людей и транспорта. Во время летнего сезона поток желающий попасть на Вестманнаэйяр таков, что для пассажиров с автомобилем поездку на Herjólfur необходимо бронировать заранее за много недель.

Бухт, удобных для судоходства, на южном побережье Исландии нет совсем, а специально построенный в 2010 неподалёку от устья реки Маркарфльоут порт Ландейяхёбн предназначен исключительно для обслуживания паромной переправы и не может принимать другие морские суда. По этой причине, тоннель обеспечивающий прямой доступ к большому и удобному порту Вестманнаэйяр на острове Хеймаэй, мог бы вызвать настоящую транспортную революцию во всем Сюдюрланд, в последнюю очередь для населенных пунктов и общин Раунгарвадласислы и Вестюр-Скафтафедльсислы.

Планирование 

Впервые план, а точнее схематические наброски возможного расположения тоннеля Вестманнаэйягёйнг, опубликовало в 2000 году Исландское дорожное управление в своем обзоре планируемых тоннелей. Предложенные варианты прохождения Вестманнаэйягёйнг предполагали, что начинаясь южным порталом на острове Хеймаэй в черте города Вестманнаэйяр, тоннель уходит под морское дно, выходя северным порталом на юг Исландии в одном из четырёх возможных мест — непосредственно на кольцевую дорогу Хрингвегюр  (крайняя правая линия на схеме), дорогу Ландейяхабнарвегюр  (вторая линия справа), дорогу Ландейявегюр  (крайняя линия слева) или дорогу Баккавегюр  (вторая линия слева).

Критика 
Согласно отчёту Verkfræðistofa Sigurður Thoroddsen hf. сделанного по заказу Исландского дорожного управления проект тоннеля Вестманнаэйягёйнг действительно осуществим, но будет чрезмерно дорогим (в пределах 400—650 миллионов долларов США) из-за сложных геологических условий на шельфе между архипелагом Вестманнаэйяр и Исландией. В исследование выражается сомнение, что постройка 18-километрового подводного тоннеля в таком вулканически активном регионе вообще имеет смысл.

В то же время Аусмюндюр Фридриксон, депутат Альтинга от Партии независимости, считает, что за туннель нужно заплатить всего один раз, а за поддержание работы порта Ландейяхёбн, где требуется непрерывная откачка наносимого морем чёрного песка, а также за обслуживание и строительство новых паромов, необходимо платить снова и снова. Перекачка песка в гавани стоит около 2,5 миллиона долларов в год, обслуживание работы парома — 8 миллионов долларов в год, а покупка нового парома раз в 30 лет — около 80 миллионов долларов.

Примечания

См. также 
 Список тоннелей Исландии
 Аэропорт Вестманнаэйяр
 Ландейяхёбн

Ссылки 
 Сообщество в Фейсбук, посвященное планируемому тоннелю Вестманнаэйягёйнг
 Экономико-статистическое обоснование постройки Вестманнаэйягёйнг
 Независимый обзор тоннеля к Вестманнаэйяр

Тоннели Исландии
Планируемые здания и сооружения